JPA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Joao Pessoa (PB) (Brasile)
 JPA – Java Persistence API